La formula molecolare C19H23N3 può indicare:
 Amitraz
 Binedalina

Formule molecolari